Agra – miasto w Indiach
 Agra – gmina w Lombardii, w prowincji Varese
 Agra – wzgórze w Atenach
Miejscowości w USA:
 Agra – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Agra – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln